Kalevantie peut nommer des rues ou des chemins en Finlande

Kalevantie à Toijala, Akaa 
Kalevantie à Hollola
Kalevantie à Hämeenkyrö, Kyröskoski
Kalevantie à Hämeenlinna
Kalevantie à Juva
Kalevantie à Korpilahti, Jyväskylä
Kalevantie à Kotka
Kalevantie à Laitila
Kalevantie à Lieto
Kalevantie à Loppi
Kalevantie à Loviisa
Kalevantie à Nastola, Lahti
Kalevantie à Nilsiä, Kuopio
Kalevantie à Paimio 
Kalevantie à Ruovesi
Kalevantie à Suomussalmi 
Kalevantie à Tampere
Kalevantie à Turku
Kalevantie à Uusikaupunki
Kalevantie à Valkeala, Kouvola
Kalevantie à Virrat

Voir aussi
 Kaleva